Ольшанецкий — топонимическая еврейская фамилия.

 Ольшанецкий, Александр (Иегошия) (1891—1946) — американский композитор и дирижёр еврейского театра а идише.
 Ольшанецкий, Александр Александрович (1927—2022) — украинский советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, сын А. М. Ольшанецкого.
 Ольшанецкий, Александр Давидович (род. 1957) — российский тренер по баскетболу (Нефтехимик).
 Ольшанецкий, Александр Моисеевич (1887—1953) — украинский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки УССР, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Киевского медицинского института.
 Ольшанецкий, Вадим Ефимович (род. 1933) — советский и украинский учёный в области металловедения, доктор технических наук, профессор.
 Ольшанецкий, Валерий Александрович (род. 1941) — учёный в области строительной инженерии, писатель-фантаст.
 Ольшанецкий, Борис Зейликович (род. 1936) — советский и российский физик, специалист в области физики полупроводников, доктор физико-математических наук.
 
 Ольшанецкий, Соня (1923—1944) — французская разведчица, деятель Движения Сопротивления.
 Ольшанецкий, Яков Иосифович (1898—1982) — украинский советский художник.

 Ольшанецкая, Лидия Владимировна (урождённая Берг, 1899—1975) — советский художник, представитель наивного искусства.
 Ольшанецкая-Файдыш, Лия Ильинична (Ольшанецкая, 1924—1979) — советский художник, график, книжный иллюстратор.